Това е списък на хановете на Казанското ханство.

Казански ханове
Казанско ханство